В чемпионате Европы по футболу среди молодёжных команд 2006 года имели принимать участие только игроки, родившиеся после 1 января 1983. Возраст игроков дан по состоянию на начало турнира — 23 мая 2006. Игроки, позже игравшие в главной сборной своей страны, выделены полужирным шрифтом.

Группа A

Германия 
Главный тренер: Дитер Айльтс

В заявку сборной Германии вошли следующие 22 игрока:

 1. Сейчас игрок сборной Камеруна.
 2. Сейчас игрок сборной Анголы.
 3. Сейчас игрок сборной Польши.

Португалия 
Главный тренер: Агоштинью Оливейра

В заявку сборной Португалии вошли следующие 22 игрока:

Сербия и Черногория 
Главный тренер: Драгомир Окука

В заявку сборной Сербии и Черногории вошли следующие 22 игрока:

 1Сейчас играют за сборную Сербии.
 2Сейчас играют за сборную Черногории.

Франция 
Главный тренер: Рене Жирар

В заявку сборной Франции вошли следующие 22 игрока:

 1 Сейчас выступает за сборную Республики Конго.
 2 Сейчас выступает за сборную Сенегала.

Группа B

Дания 
Главный тренер: Флемминг Серрицлев

В заявку сборной Дании вошли следующие 22 игрока:

Италия 
Главный тренер: Клаудио Джентиле

В заявку сборной Италии вошли следующие 22 игрока:

Нидерланды 
Главный тренер: Фоппе де Хан

14 мая Фоппе де Хан огласил список из 22 игроков

 1 Сейчас выступает за сборную Марокко.
 2 Сейчас выступает за сборную Боснии и Герцеговины.

Украина 
Главный тренер: Алексей Михайличенко

В заявку сборной Украины вошли следующие 22 игрока:

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2006
Футбол в Европе в 2006 году